Титул Людвиг Баварский, или Людовик Баварский, может относиться к следующим правителям Баварии:

Короли 
 Людовик II Немецкий (804/805—876) — король в 817—843 годах (династия Каролингов)
 Людовик III Молодой (835—882) — король в 880—882 годах (династия Каролингов)
 Людовик IV Дитя (893—911) — король в 900—911 годах (династия Каролингов), также король Лотарингии
 Людвиг I (1786—1868) — король в 1825—1848 годах (династия Виттельсбахов)
 Людвиг II (1845—1886) — король в 1864—1886 годах (династия Виттельсбахов)
 Людвиг III (1845—1921) — король в 1913—1918 годах (династия Виттельсбахов)

Герцоги 
 Людвиг I Кельгеймский, герцог в 1183—1231 годах (династия Виттельсбахов), пфальцграф.
 Людвиг II Строгий, герцог Верхней Баварии в 1253—1294 годах (династия Виттельсбахов), пфальцграф.
 Людвиг III — герцог Нижней Баварии в 1290—1296 годах (династия Виттельсбахов)
 Людвиг IV (1282—1347) — герцог Верхней Баварии с 1294, герцог Баварии в 1340—1347 годах, король Германии с 1314 года, император Священной Римской империи с 1328 года (династия Виттельсбахов)
 Людвиг V Бранденбургский (1315—1361) — герцог Баварии в 1347—1349 годах, герцог Верхней Баварии в 1349—1361 годах (династия Виттельсбахов)
 Людвиг VI Римлянин, герцог Верхней Баварии в 1349—1351 годах (династия Виттельсбахов)
 Людвиг VII Бородатый, герцог Баварии-Ингольштадта в 1413—1443 годах (династия Виттельсбахов)
 Людвиг VIII, герцог Баварии-Ингольштадта в 1443—1445 годах (династия Виттельсбахов)
 Людвиг IX Богатый, герцог Лансгут-Баварии в 1450—1479 годах (династия Виттельсбахов)
 Людвиг X, герцог Баварии в 1516—1545 годах (династия Виттельсбахов)

См. также 
 Список правителей Баварии